

Risultati